Българският национален отбор по хокей заема 38-о място в класацията на Международната федерация по хокей на лед към 26 май 2019 г. През 2003 г. отборът достига до 30-о място в световната ранглиста, което е рекордното класиране на българите.

Състезава се в Група „А“ на Дивизия III на Световното първенство по хокей на лед.

Отборът е играл един път на Олимпиада през 1976 година в Инсбрук, Австрия, където загубва всичките си 6 мача и съответно завършва на последно място. 

В последното си участие на Световно първенство през 2008 г. в Брашов, Румъния, България записва една победа и четири загуби, след което завършва на предпоследното 5-о място и остава в Дивизия II.

Състав за световното първенство 2008

Източници 

България
Хокей на лед